Carmelo Raiti – militare italiano, MOVM
Francesco Maria Raiti – vescovo cattolico italiano
Salvatore Raiti – militare italiano, MOVC
Salvatore Raiti – politico italiano